Sarocchi peut désigner :
 Sarocchi le poète corse originaire de Rusio en Haute-Corse ;
 Sarocchi le groupe de chanteurs et musiciens traditionnels corses.